Martin Gilbert (ciclista) (Châteauguay, 1982), ciclista canadenc
 Martin Gilbert (historiador) (Londres, 1936 - 2015), historiador britànic